Натуральне число 1345
 1345 рік до нашої ери
 1345 рік нашої ери